Il singolare del torneo di tennis Sovran Bank Classic 1986, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Karel Nováček che ha battuto in finale Thierry Tulasne 6-1, 7-6.

Teste di serie 

 Andrés Gómez (semifinali)
 Thierry Tulasne (finale)
 Martín Jaite (quarti di finale)
 Guillermo Vilas (terzo turno)
 Thierry Tulasne (semifinali)
 Karel Nováček (quarti di finale)
 Milan Šrejber (secondo turno)
 Diego Pérez (secondo turno)

 Aaron Krickstein (quarti di finale)
 Francisco Maciel (secondo turno)
 Libor Pimek (secondo turno)
 Horacio de la Peña (terzo turno)
 Jaime Yzaga (primo turno)
 Pablo Arraya (terzo turno)
 Ronald Agénor (terzo turno)
 Fernando Luna (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Sovran Bank Classic 1986